Glasauer ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Glasauer (* 1983), deutsche Basketballspielerin
 Günter Glasauer (* 1948), deutscher Speerwerfer und Basketballspieler
 Oswald Glasauer († 1969), Wiener Politiker 
Thomas Glasauer (* 1972), deutscher Basketballspieler und -trainer 
 Willi Glasauer (* 1938), deutscher Künstler